Der Bahl and Gaynor Cincinnati Gaynor Cup 2018 fand vom 7. bis 10. Februar 2018 in Cincinnati, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 25.

Vorjahressiegerin war Kanzy El Defrawy, die nicht erneut antrat. Donna Urquhart setzte sich im Finale gegen Victoria Lust mit 11:9, 13:11 und 11:5 durch.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Low Wee Nee einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2017/18
Squashturnier in Cincinnati